Э́мили Би́чем (, род. 12 мая 1984, Манчестер) — английская актриса. Наиболее известна по роли Вдовы в телесериале «В пустыне смерти». В 2011 году она получила награду как «Лучшая актриса» на Лондонском фестивале независимого кино.

Ранняя жизнь и образование 
Эмили Бичем родилась в Манчестере, Англия, в семье английского пилота и его американской жены (из Аризоны). У неё двойное гражданство.

В 2003 году Бичем поступила в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, которую окончила в 2006 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США